seq – comando Unix

Codici 
 SEQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sungai Pakning Bengkalis (Indonesia)